Премьер-лига Бахрейна 2004/2005 () — 48-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 5 января и завершился 6 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2005/2006
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2004 году
Спорт в Бахрейне в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005